Графиня Любо́вь Ильи́нична Кушелева (урождённая Безбородко; 1783 — 26 июля 1809) — фрейлина, наследница огромного состояния братьев Безбородко, жена адмирала Г. Г. Кушелева.

Биография 
Дочь графа Ильи Андреевича Безбородко от брака с Анной Ивановной Ширай. Получила домашнее воспитание под руководством матери, добрейшей женщины. В день коронования император Павла I, в апреле 1797 года, была пожалована во фрейлины ко двору императрицы Марии Фёдоровны.

В 1799 году вместе с младшей сестрой Клеопатрой, впоследствии княгиней Лобановой-Ростовской, стала наследницей колоссального состояния своего дяди князя А. А. Безбородко. Была богатейшей невестой России своего времени, по скромным оценкам движимое и недвижимое имущество её доли наследства (не считая капиталов) составляло более 10 миллионов рублей. Князь Безбородко часто говорил: «Для моей племянницы нет жениха, как для графа В. Кочубея нет невесты».

13 октября 1799 года в возрасте всего шестнадцати лет вышла замуж за любимца императора, вдовца, сорокапятилетнего графа Григория Григорьевича Кушелева. По утверждению графа Ростопчина, этот неравный брак был устроен графом Завадовским, и невеста шла замуж охотно. Свадьба состоялась в Гатчинском дворце, в сентябре 1800 года родился их первенец.

По свидетельству А. С. Шишкова, Павел I был крайне недоволен женитьбой Кушелева, заподозрив его в корыстолюбии. Так что даже когда адмирал заболел, Павел выразил уверенность, что врач его уморит, добавив: «Впрочем невелика беда, если и умрёт! Он женился на богатстве и пошёл в холопы к своей жене. Я сам, сударь, люблю женщин, но не стану ездить за ними на запятках». Шишков же, видя подобное негодование, возражал: «Государь, может быть, он не хорошо сделал, что в таких летах женился, но я смею за него ручаться, что к этому побудило его достоинство сей девицы, а не богатство её, в котором он, будучи столько от Вашего Величества награждён, не имеет никакой надобности».

После вступления на престол Александра I граф Кушелев вышел в отставку. Жил в своих имениях, где занимался сельским хозяйством. Любовь Ильинична же с детьми жила в Петербурге. Свой дом на наб. Кутузова д. 6 она держали открытым, давала званые обеды и вечера. По отзывам современников графиня была женщиной красивой и любезной. После десяти лет замужества, в июле 1809 года, она скончалась совсем молодой и была похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Дети 
В браке имела дочь и двух сыновей, которых граф Кушелев после её смерти в 1809 году отдал на воспитание сестре жены, княгине Клеопатре Ильиничне.
 Александр (04.09.1800—06.04.1855), государственный деятель, в 1816 году из-за прекращения потомства графов Безбородко по мужской линии, получил право именоваться графом Кушелевым-Безбородко.
 Григорий (09.03.1802—15.02.1855), генерал-лейтенант.
 Анна (21.08.1808—11.03.1813), похоронена рядом с матерью.

Источники

Предки

Литература 
 Русские портреты XVIII—XIX столетий. Изд. Вел. Кн. Николая Михайловича. СПб. 1906. Т. III вып I. № 6.

Фрейлины российского императорского двора
Кушелевы
Графини Российской империи
к